La catharsis est un concept de la psychologie.

Catharsis peut également désigner :
 Catharsis, un groupe de rock progressif français des années 1970 ;
 Catharsis (1996-), un groupe de power metal progressif russe ;
 Catharsis, le quatrième album studio du groupe de metal gothique Elis (2009) ;
 Catharsis, une bande dessinée de Luz (2015) ;
 Catharsis, un album de Machine Head (2018).